Раннап () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Раннап, Инес (1930—2016) — эстонская скрипачка, педагог и музыкальный критик.
 Раннап, Рейн (род. 1953) — эстонский композитор и пианист.
 Раннап, Рийну (род. 1966) — эстонский зоолог.
 Раннап, Хейно (род. 1927) — эстонский музыковед и педагог.
 Раннап, Эви (1932—2018) — эстонский учёный-информатик.
 Раннап, Яан (1888—1955) — эстонский педагог, отец Хейно Раннапа и писателя Яана Раннапа.
 Раннап, Яан (род. 1931) — эстонский писатель.